Chupim pode referir-se a:

Ornitologia 
 Chupim - Uma ave passeriforme da família Icteridae
 Turdus - Um género de aves da família Turdidae
 Tentilhão - Um pássaro de pequeno porte da família dos fringilídeos

Outros 
 Chupim (programa de rádio) - Um programa de humor da rádio Metropolitana FM (São Paulo)

Chupim